Куц — фамилия.

Известные носители 
 Куц, Александр Михайлович (1911—1991) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Куц, Алексей Маркович (1919—2015) — советский юрист, председатель Оренбургского областного суда (1958—1978).
 
 Куц, Дмитрий Евгеньевич (род. 1973) — российский футболист.
 Куц, Иван Фёдорович (1900—1989) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Куц, Казимеж (1929—2018) — польский кинорежиссёр и политик.
 Куц, Кимберли (род. 1989) — американская теннисистка и тренер.
 Куц, Олег Юрьевич (род. 1970) — российский историк.
 Куц, Роман Вячеславович (род. 1990) — российский фехтовальщик на рапирах.
 Куц, Феофан Дмитриевич (1921—2015) — Герой Социалистического Труда.
 Куц, Фёдор Макарович (1923—1999) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Куца